Albert Henry Krehbiel (1873-1945) – pittore statunitense
 Henry Edward Krehbiel (1854-1923) – scrittore, critico musicale e musicologo statunitense
 Joey Krehbiel (1992) – giocatore di baseball statunitense
 John Krehbiel Jr. (1938) – imprenditore statunitense
 Keith Krehbiel (1955) – politico statunitense